Fama (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Fama (Mali), een gemeente in Mali
Fama (godin), de godin van de roem
Fama (volleybalvereniging), een volleybalvereniging in Smilde
Fama (Utrecht), een Nederlands historisch motorfietsmerk
Alcyon-Riedel, een Belgisch bedrijf dat fietsen en lichte motorfietsen produceerde, onder andere onder de naam Fama
Leifa, een Duits historisch motorfietsmerk, ook bekend onder de naam Fama
De Faam, een snoepwarenfabriek in Breda

Personen:
Eugene Fama (1939), een Amerikaans econoom